В одиночному розряді тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Вірджинія Вейд здобула титул, у фіналі перемігши Бетті Стеве 6-4, 7-6.

Сіяні гравчині 

  Вірджинія Вейд (Переможниця)
  Венді Тернбулл (півфінал)

 Бетті Стеве (фінал)
 Відсутня

Основна сітка

Посилання 
 

Pan Pacific Open